Шицкуара:
 Шицкуара — река в Закавказье
 Шицкуара — платформа Абхазской железной дороги